Le tournoi de tennis de Roumanie 2003 s'est joué du 8 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 David Sánchez remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Nicolás Massú. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Karsten Braasch et Sargis Sargsian s'imposent en finale face à Simon Aspelin et Jeff Coetzee. Il s'agit du  en double pour Braasch et du  pour Sargsian.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
2003 en Roumanie
Tennis en septembre 2003